ou U-139 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale :

 Première Guerre mondiale
 L'Unterseeboot 139, navire de tête de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale. Après sa reddition, le , il devient le sous-marin français Halbronn jusqu'en , puis il est démoli.
 UB-139, un sous-marin de type , juste lancé en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919.

 Seconde Guerre mondiale
 L'Unterseeboot 139, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. Sabordé le , il est démoli après-guerre.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940